

Patronyme 

 Max Radiguet (1816-1899), écrivain français
 Lionel Radiguet (1857-1936), écrivain, diplomate, journaliste et peintre français, puis suisse
 Mathilde Radiguet (1984-), géophysicienne française
 Maurice Radiguet (1866-1941), dit aussi Rad, illustrateur, caricaturiste et auteur de bande dessinée français
 Maurice Louis Radiguet dit Luitz-Morat (1884-1929), acteur, réalisateur et scénariste français
 Raymond Radiguet (1903-1923), écrivain français

Toponyme 
 Rue Raymond-Radiguet, voie du  de Paris, en France
Patronyme français